Wielgie (gromada w powiecie lipnowskim)
 Wielgie (gromada w powiecie lipskim) (iłżecki/lipski)
 Wielgie (gromada w powiecie wieluńskim)